Carlos Schneeberger – calciatore cileno
 Hansheinz Schneeberger – violinista e insegnante svizzero
 Rosina Schneeberger – sciatrice alpina austriaca
 Tom Schneeberger – ex pallamanista ed ex cestista statunitense